Ponyri () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Ponyri – osiedle typu miejskiego w obwodzie kurskim
 Ponyri – stacja kolejowa w osiedlu Ponyri
 Ponyri – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Ponyri – ruczaj w obwodzie moskiewskim

Zobacz też 
 Ponir – wieś w Republice Serbskiej

Strony ujednoznaczniające